2 miejscowości w Polsce:
 Samostrzel – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki
 Samostrzel – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów